Cara Black peut désigner :
 Cara Black (née en 1979), une joueuse de tennis zimbabwéenne ;
 Cara Black (née en 1951), une romancière américaine.